Долматовское сельское поселение — бывшее муниципальное образование в составе Тёмкинского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Горки.

Образовано законом от 1 декабря 2004 года. Упразднено законом от 28 июня 2017 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Батюшковское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 175,37 км²
 Расположение: северо-восточная часть Тёмкинского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Московской областью
 на юго-востоке — Калужской областью
 на юге — с Васильевским сельским поселением
 на западе — с Батюшковским сельским поселением
 на севере — с Гагаринским районом
 Крупные реки: Воря, Полоть.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Горки, деревня
 Басманово, деревня
 Вырье, деревня
 Долматово, деревня
 Жилино, деревня
 Курьяново, деревня
 Мызино, деревня
 Подсосонье, деревня
 Рязаново, деревня
 Химино, деревня
 Холм, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, охотохозяйство.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Тёмкинского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году